Il doppio del torneo di tennis ATP World of Doubles 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Phil Dent e Allan Stone 6-1, 6-4, 5-7.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni)

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP World of Doubles 1976